Sheehy ist der Familienname folgender Personen:

 Kathy Sheehy (* 1970), US-amerikanische Wasserballspielerin
 Maurice Sheehy (1928–1991), irischer Altphilologe, Paläograph und Kirchenhistoriker
 Neil Sheehy (* 1960), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Rick Sheehy (* 1959), US-amerikanischer Politiker
 Tim Sheehy (* 1948), US-amerikanischer Eishockeyspieler